Habersack ist der Familienname von:

 Charlotte Habersack (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Ferdinand Habersack (1858–1938), deutscher Generalmajor
 Helmut Habersack (* 1967), österreichischer Hydrologe und Hochschullehrer
 Mathias Habersack (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler

Habersack steht für:
 SBB Eb 3/5, Schweizer Dampftenderlokomotive
 BT Eb 3/5, Schweizer Dampftenderlokomotive
 Habersack (Gesetzessammlung), die einige der wichtigsten Gesetzestexte des deutschen Bundesrechts enthält (ehemals Schönfelder)